Ю́рий Бело́в:
 Белов, Юрий Андреевич (1930—1991) — советский киноактёр.
 
 Белов, Юрий Дмитриевич (1949—2011) — советский футболист.
 Белов, Юрий Ильич (1937—2008) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Белов, Юрий Николаевич (1925—1988) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Белов, Юрий Павлович (род. 1938) — депутат Государственной Думы второго созыва.